Рьечина () — река в Хорватии. Впадает в Адриатическое море близ города Риека.

Длина реки составляет около 19 км, средняя ширина — 9-16 м. Она вытекает из пещеры на высоте 325 м над уровнем моря. В 1870 источник реки находился около холма, который назывался Подиаворье (Podjavorje), но он был разрушен во время землетрясения в районе села Клана. Крупнейшими притоками являются Сушица, Лужац, Зала, Захумчица, Голубинка, Ричиница и Боровщица, но они почти полностью высыхают в течение года.

В 1968 году для хозяйственных нужд на реке была построена плотина ГЭС, в результате чего образовалось озеро Валичи и исчезло (было затоплено) село под одноименным названием. Почти половину своей длины Рьечина протекает по дну каньона. В Риеке русло реки делится на два рукава: Мёртвый канал (Mrtvi kanal) (старое русло) и Новый канал, который был прорыт в XIX веке, когда Мёртвый канал использовался как гавань.

Из достопримечательностей, расположенных на берегах реки, известна водяная мельница Гашпара (Gašparov mlin) в Мартыново Село (Martinovo Selo), которая была отреставрирована в 1990-х годах. Из фауны наиболее распространены форель и речные крабы.

Примечания 

Риека
Реки Хорватии
Реки, впадающие в Адриатическое море